Municipio de Utica puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Utica (condado de Yankton, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Yankton.
 Municipio de Utica (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Utica (condado de Clark, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Utica (condado de Chickasaw, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Chickasaw.
 Municipio de Utica (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.